Чемпионат наций КОНКАКАФ 1989 года был последним чемпионатом, выполнявшим также функции отборочного турнира (Чемпионат мира по футболу 1990 года в североамериканской континентальной зоне), и не имевшим страны-хозяйки.  была дисквалифицирована за превышение допустимого возраста игрока в юношеском чемпионате.  завоевала свой третий титул чемпиона КОНКАКАФ и свою первую путёвку в финальный турнир чемпионата мира.  также получила путёвку, обыграв в Порт-оф-Спейн .

16 стран КОНКАКАФ подали заявки на участие. Однако ФИФА отвергла  из за его задолженности перед ФИФА. Северной, Центральной Америке и Карибам были выделены 2 путёвки (из 24) в финальный турнир.

Отборочный турнир

Турнир 

Два матча между Гватемалой и Сальвадором, назначенные на 19/11/1989 и 21/11/1989 в Гватемале, не были сыграны из за политической нестабильности в Сальвадоре. Ни одна из команд не могла уже претендовать на путёвку.

 и  получили путёвки.

Бомбардиры 
2 мяча
  Рауль Чакон
  Хулио Родас
  Эваристо Коронадо
  Хуан Кайяссо
  Леонидас Флорес
  Леонсон Льюис
  Керри Джеймерсон
  Филиберт Джонс

Примечания

Ссылки 
 Статистика на RSSSF (eng.)

1989
КОНКАКАФ
1990
1989 год в футболе